Sauer (Frankrijk), een rivier in de Elzas in Frankrijk
Sûre (Duits, Luxemburgs: Sauer), een rivier in België en Luxemburg

Personen
Derk Sauer, een Nederlandse uitgever en een oud mediatycoon
Emil von Sauer, een Duitse componist